Jirigalangtu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jirigalangtu (köping i Kina, lat 40,79, long 107,95), Inre Mongoliet, 
 Jirigalangtu (köping i Kina, lat 43,51, long 121,59), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar